Le nom Columbia ne doit pas être confondu avec Colombia qui est le nom de la Colombie en anglais et en espagnol. Ces variantes proviennent du nom du navigateur Christophe Colomb ou du saint Colomba d'Iona.

Allégorie 
Columbia désigne une figure allégorique qui personnifie les États-Unis comme l'est Marianne pour la France.

Toponymes
Columbia était le nom original qui désignait autrefois en Angleterre les Amériques.

Il est attribué à plusieurs lieux géographiques qui se situent dans la partie nord-ouest de l'Amérique du Nord. Cette région géographique s'étend sur les États-Unis et le Canada.

Columbia est aussi l'un des premiers supercontinents qui auraient existé sur terre voici 1,8 milliard d'années.

Amérique du Nord-Ouest 
 Le Columbia, fleuve qui coule du sud-ouest du Canada vers le nord-ouest des États-Unis. 
 Le plateau du Columbia grand plateau d'origine volcanique, traversée par le fleuve dont il tire son nom.
 La British Columbia, nom anglophone de la province canadienne de la Colombie-Britannique.
 La chaîne Columbia, massif montagneux en Colombie-Britannique ;
 Le champ de glace Columbia, calotte glaciaire dans les provinces canadienne de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.
 Le mont Columbia dans la province de l'Alberta ;
 Le mont Columbia dans le Colorado ;
 Le glacier Columbia en Alaska ;
 Le glacier Columbia dans l'État de Washington ;
 Le glacier Columbia dans la province de l'Alberta ;
 Le pic de Columbia dans l'État de Washington ;

 Autres toponymes aux États-Unis 
 District 
Le district de Columbia (DC) est le territoire fédéral, non membre de l'Union, qui sert de capitale fédérale aux États-Unis. Il est dans la pratique limité à la seule ville de Washington.

 Villes 
Plusieurs villes aux États-Unis portent le nom de Columbia :
 La plus grande est Columbia qui est la capitale de la Caroline du Sud,
 En Californie :
 Columbia en Californie,
 Columbia, quartier de San Diego, en Californie,
 Columbia, en Alabama,
 Columbia, en Caroline du Sud,
 Columbia, en Caroline du Nord,
 Columbia, dans le Connecticut,
 Columbia, dans le Dakota du Sud,
 Columbia, en Floride,
 Columbia, dans l'Illinois,
 Columbia City, dans l'Indiana,
 Columbia, dans le Kentucky,
 Columbia, dans le Maine,
 Columbia, dans le Maryland,
 Dans le Michigan :
 Columbia Township, dans le Comté de Jackson,
 Columbia Township, dans le Comté de Tuscola,
 Columbia Township, dans le Comté de Van Buren,
 Columbia Heights, dans le Minnesota,
 Columbia, dans le Mississippi, 
 Columbia, dans le Missouri,
 Columbia, dans le New Hampshire, 
 Columbia, dans le New Jersey, 
 dans l'État de New York,
 Columbia,
 Columbia Center,
 Dans l'Ohio :
 Columbia Center,
 Columbia Station,
 Dans l'Oregon :
 Columbia City,
 Columbia Heights,
 En Pennsylvanie :
 Columbia,
 Columbia Cross Roads,
 New Columbia,
 Columbia, dans le Tennessee, 
 Dans l'État de Washington :
 Columbia Beach,
 Columbia Valley Gardens,
 Columbia Heights dans le Washington, DC,

 Comtés 
 

 Autre toponyme au Canada 
 Le cap Columbia, sur l'île d'Ellesmere, point le plus septentrional du Canada.

Entreprises américaines
Plusieurs sociétés américaines portent le nom de Columbia :
 Columbia Records, société d'édition discographique qui a été créée en 1888. Devenue ensuite CBS Records, elle est, en 2004, connue sous le nom de Sony Music Entertainment et fait partie du groupe japonais Sony.
 Columbia Broadcasting System (CBS), réseau de radio et de télévision américain dont le premier actionnaire a été la Columbia Records.
 Columbia Pictures, un studio de cinéma hollywoodien dont l'homonymie avec Columbia Records et Columbia Broadcasting System est fortuite mais qui, tout comme Columbia Records, a été racheté par Sony.
 Columbia Sportswear Company, entreprise de vêtements de temps libre: randonnée, ski, etc.

Universités, écoles et hôpitaux
 L'université Columbia est une prestigieuse université américaine, membre de l'Ivy League, située à New York, au nord de Manhattan.
 Le Centre médical de l'Université Columbia (Columbia University Medical Center), est l'hôpital associé à l'Université Columbia 
 Plusieurs institutions portent le nom de Columbia College.
 Columbia International College

Technologie
 Columbia est le nom du module de commande de la mission Apollo 11 (1969) ;
 Columbia, première navette spatiale américaine qui est allée dans l'espace, lancée pour la première fois le  et qui s'est désintégrée lors du retour dans l'atmosphère, à l'occasion de son dernier vol, en 2003 ; 
 Columbia, un superordinateur de la NASA ;
 La gélose Columbia est, en technique de microbiologie, un milieu de culture empirique pour la culture de micro-organismes ;
 Columbia est un type de locomotive à vapeur.

 Navires 
 , le nom porté par différents navires de l'US Navy ;
 RMS Columbia, un paquebot de la Cunard Line construit en 1841 ;
 Columbia, voilier américain de 1871 qui gagna l'América Cup en 1871 ;
 Columbia, voilier américain, defender lors de la Coupe de l'America (America's Cup) de 1958 ;
 Columbia, l'un des quatre paquebots de HAPAG lancé en 1890 ;
 Columbia, voilier américain de 1899 qui gagna l'América Cup en 1899 et 1901 ;
 Columbia Rediviva, navire américain qui donna son nom au fleuve Columbia en 1792 ;
 Columbia, un bateau-phare américain.

Culture
 Columbia est aussi le nom d'une forme ancienne de rumba,
 Dans la série télévisée Star Trek: Enterprise, Columbia est aussi le nom du vaisseau spatial NX-02.
 Columbia est une bande dessinée publiée par les éditions Delcourt.
 Columbia est le titre d'une chanson du groupe Oasis.
 Columbia est le nom d'un personnage du Rocky Horror Picture Show.
 Columbia est le nom d'un titre de l'album Wash My World de Laurent Wolf sorti en 2008.
 Columbia est le nom de la cité visitée dans le jeu Bioshock Infinite''.

Sport
 Équipe cycliste Team HTC-Columbia

Autres
 Le Camp de concentration de Columbia était situé à Berlin dans le quartier de Tempelhof.
 Columbia est une variété de houblon.
 Columbia est une race de mouton.
 Columbia (supercontinent)
 
 
 Columbia est le nom d'une variété de poire.
 Moses-columbia salish, langue salish parlée aux États-Unis.

Homonymie de bateaux
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis